Sudža – cittadina russa dell'Oblast' di Kursk
 Sudža – fiume compreso nel bacino del Dnepr